[[File:Map of Johnston County North Carolina With Municipal and Township Labels.PNG|thumb|right|320px| <div style="text-align:center"> Harta comitatului Johnson, statul ; harta a fost prelucrată după una difuzată de United States Census Bureau în 2007.  </div> ]]

Comitatul Johntson, conform originalului Johntson County, se poate referi la mai multe comitate din Statele Unite ale Americii după cum urmează.

 Comitatul Johnston, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Johnston, statul  -- (Categorie și format)

 Vezi și 
 Johnson (dezambiguizare) Johnston (dezambiguizare) Comitatul Johnston (dezambiguizare) Jones (dezambiguizare) John (dezambiguizare) Jon (dezambiguizare)''